Jan Morávek ist der Name folgender Personen:

*Jan Morávek (Historiker) (1887–1960), tschechischer Historiker und Archivar
Jan Morávek (Schriftsteller) (1888–1958), tschechischer Schriftsteller
Jan Morávek (Schauspieler), tschechischer Schauspieler 
Jan Morávek (Fußballspieler) (* 1989), tschechischer Fußballspieler